Dit is een lijst van planetoïden 91401-91500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (91401) - || 1999 MY || 22 juni 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (91402) - || 1999 NW || 9 juli 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (91403) - || 1999 NY5 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91404) - || 1999 NT6 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91405) - || 1999 NB10 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91406) - || 1999 NA11 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91407) - || 1999 NM11 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91408) - || 1999 NP11 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91409) - || 1999 NP15 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91410) - || 1999 NZ30 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91411) - || 1999 NJ41 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91412) - || 1999 NP42 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91413) - || 1999 NN49 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91414) - || 1999 ND54 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91415) - || 1999 NH54 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91416) - || 1999 NH55 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91417) - || 1999 NU55 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91418) - || 1999 NY56 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91419) - || 1999 NP59 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91420) - || 1999 NK60 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91421) - || 1999 NA65 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91422) Giraudon || 1999 OH || 16 juli 1999 || Pises || Pises
|-
| (91423) - || 1999 OT4 || 16 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91424) - || 1999 PT1 || 10 augustus 1999 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (91425) - || 1999 PM2 || 7 augustus 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91426) - || 1999 PE4 || 13 augustus 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (91427) - || 1999 PB5 || 14 augustus 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (91428) Cortesi || 1999 QT1 || 20 augustus 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (91429) Michelebianda || 1999 QO2 || 30 augustus 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (91430) - || 1999 RL || 4 september 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (91431) - || 1999 RQ || 3 september 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (91432) - || 1999 RF1 || 4 september 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (91433) - || 1999 RL2 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91434) - || 1999 RY3 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91435) - || 1999 RX6 || 3 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91436) - || 1999 RY6 || 3 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91437) - || 1999 RB9 || 4 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91438) - || 1999 RA12 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91439) - || 1999 RD12 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91440) - || 1999 RK12 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91441) - || 1999 RU14 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91442) - || 1999 RD17 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91443) - || 1999 RH17 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91444) - || 1999 RS17 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91445) - || 1999 RC19 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91446) - || 1999 RD19 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91447) - || 1999 RH19 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91448) - || 1999 RY21 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91449) - || 1999 RQ24 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91450) - || 1999 RV24 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91451) - || 1999 RG38 || 13 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91452) - || 1999 RL43 || 14 september 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (91453) - || 1999 RA49 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91454) - || 1999 RK49 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91455) - || 1999 RV49 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91456) - || 1999 RK58 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91457) - || 1999 RL65 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91458) - || 1999 RX66 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91459) - || 1999 RE69 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91460) - || 1999 RK71 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91461) - || 1999 RQ71 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91462) - || 1999 RL72 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91463) - || 1999 RZ75 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91464) - || 1999 RZ77 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91465) - || 1999 RE80 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91466) - || 1999 RU81 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91467) - || 1999 RQ83 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91468) - || 1999 RH87 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91469) - || 1999 RW87 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91470) - || 1999 RX87 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91471) - || 1999 RJ89 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91472) - || 1999 RY91 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91473) - || 1999 RJ95 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91474) - || 1999 RO95 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91475) - || 1999 RH96 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91476) - || 1999 RA97 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91477) - || 1999 RJ97 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91478) - || 1999 RO99 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91479) - || 1999 RL107 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91480) - || 1999 RP107 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91481) - || 1999 RV108 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91482) - || 1999 RP110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91483) - || 1999 RS110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91484) - || 1999 RL112 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91485) - || 1999 RF115 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91486) - || 1999 RS117 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91487) - || 1999 RT117 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91488) - || 1999 RL119 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91489) - || 1999 RL121 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91490) - || 1999 RX123 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91491) - || 1999 RA124 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91492) - || 1999 RY132 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91493) - || 1999 RE134 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91494) - || 1999 RS135 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91495) - || 1999 RZ138 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91496) - || 1999 RT141 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91497) - || 1999 RF142 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91498) - || 1999 RG142 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91499) - || 1999 RX144 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91500) - || 1999 RA147 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten